Parang peut faire référence à :

Parang (couteau)
Parang (Philippines)